Het Ladbrokes World Darts Championship 2007 was het 14e wereldkampioenschap georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi begon op maandag 18 december 2006 en eindigde op 1 januari 2007 met een finale tussen de Nederlander Raymond van Barneveld en de Engelsman Phil Taylor die pas beslist werd in de beslissende leg van de dertiende en laatste set. Van Barneveld won de wedstrijd door dubbel 20 uit te gooien. Het toernooi werd voor het laatst gehouden in het Circus Tavern in Purfleet, Essex. Vanaf 2008 is het WK verhuisd naar Alexandra Palace in Londen.

Prijzengeld
Totaal budget: £500.000.
Winnaar: £100.000
Nummer twee: £50.000
Halvefinalisten: £20.000
Kwartfinalisten: £12.500
Verliezers derde ronde: £8.500
Verliezers tweede ronde: £5.000
Verliezers eerste ronde: £3.500
Bonus voor een negendarter: £15.000

Eerste ronde
Maandag 18 december tot donderdag 21 december.
32 wedstrijden met de winnaars die doorgaan naar de laatste 32.

Laatste 32

</font>Scores achter de namen geven het gemiddelde per drie darts weer

De hoogste drie-dart checkout was 170 van Raymond van Barneveld in de finale. In totaal werd er 503 maal 180 gegooid in 1298 legs. Ook hierin was van Barneveld de beste met een totaal van 51, Andy Hamilton volgde met 46, vervolgens Phil Taylor (28), Colin Osborne (25), Adrian Lewis (25) en Andy Jenkins (21).

Het hoogste toernooigemiddelde werd gegooid door Phil Taylor (102.24) over zes partijen.
Het op een na hoogste toernooigemiddelde (97.94) werd gegooid door Mick McGowan, echter, McGowan speelde slechts 2 partijen.
Het op twee na hoogste toernooigemiddelde (97.38) werd gegooid door Raymond van Barneveld (ook zes partijen).

Darts in 2007
2007